Movimento — variação de posição espacial de um objeto ou ponto material no decorrer do tempo
 Movimento artístico — tendência ou estilo em arte
 Movimento cultural — propostas para mudanças em diferentes disciplinas (artísticas, científicas, filosóficas, etc.)
 Movimento político — atividade ou grupo político
 Movimento religioso — atividade ou grupo de pessoas ou entidades com finalidades religiosas
 Movimento social — organização de pessoas ou entidades que tenham um interesse comum

Música 
 Movimento (música) — partes de uma composição musical
 Movimento (álbum de Madredeus)
 Movimento (álbum de Gil)
 Movimento (banda)

Outros usos
Movimento (jornal) — publicação alternativa brasileira (1975—1981)
 O Movimento - organização fundada por Steve Bannon para promover grupos nacionalistas e populistas de direita na Europa 

Desambiguação

Desambiguações de artes